A edição da Taça de Portugal de Basquetebol referente à época de 2008/2009 decorreu entre 27 de Setembro de 2008 - 1ª Eliminatória - e 25 de Janeiro de 2009, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão Municipal Luís Carvalho, A Associação Desportiva Ovarense conquistou à sua 3ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol 2008/2009

8 Avos de Final

A Partir dos quartos de final todos os jogos foram disputados no Pavilhão Municipal Luís Carvalho

1/16 Final

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências 

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2341&layout=resultados

<noinclude>

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino